Карташёв (Карташев) — русская фамилия. Женский вариант —  (Карташева).

Известные носители

Карташёв 
 Карташёв, Антон Владимирович (1875—1960) — русский богослов, историк церкви.
 Карташёв, Василий Фёдорович
 
 Карташёв, Лев Васильевич (1870—1963) — врач, депутат II Государственной думы от Симбирской губернии
 
 Карташёв, Пётр Евстафьевич (около 1737—после 1775) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан 2 ранга.

Карташев 
 Карташев, Павел Анатольевич (род. 1971) — российский театральный режиссёр, поэт.
 Карташев, Семён Григорьевич (1856 — после 1916) — генерал-майор, участник Русско-турецкой и Русско-японской войн.
 Карташев, Степан Яковлевич — участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер.

Карташёва 
 Карташёва, Ирина Павловна (1922—2017) — советская и российская актриса.

См. также 

 
 
 
 
 Карташевский